FK Rostov (rusky: Футбольный клуб «Ростов», Futbolnyj klub Rostov) je ruský fotbalový klub sídlící v Rostově na Donu. Založen byl v roce 1930 původně jako Selmašstroj Rostov na Donu. Klub je vlastněn Rostovskou oblastí. Klubové barvy jsou modrá a žlutá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Olimp-2 s kapacitou 15 840 diváků.

Největší úspěch týmu se uskutečnil 23. listopadu 2016, když v lize mistrů porazil Bayern Mnichov 3:2.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1930 – FK Selmašstroj Rostov na Donu (Futbolnyj klub Selmašstroj Rostov na Donu)
 1936 – FK Selmaš Rostov na Donu (Futbolnyj klub Selmaš Rostov na Donu)
 1941 – FK Traktor Rostov na Donu (Futbolnyj klub Traktor Rostov na Donu)
 1953 – FK Torpedo Rostov na Donu (Futbolnyj klub Torpedo Rostov na Donu)
 1957 – FK Rostselmaš Rostov na Donu (Futbolnyj klub Rostselmaš Rostov na Donu)
 2003 – FK Rostov (Futbolnyj klub Rostov)

Získané trofeje 

 Ruský fotbalový pohár ( 1x )
 2013/14

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Rostselmaš-2 Rostov na Donu 

Rostselmaš-2 Rostov na Donu, dříve znám také pod názvem Rostselmaš-d Rostov na Donu, byl rezervním týmem rostovského Rostselmašu. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 1998, kdy se v PFL (3. nejvyšší soutěž) umístil na 6. místě. Rezervní tým zanikl v roce 2000.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  
 Oficiální stránky fanoušků 
 Fanforum 

Rostov FK
Rostov
Sport v Rostově na Donu